Carelia (también, Karelia) hace referencia a varios artículos:

Geografía 
 Carelia, área geográfica distribuida entre Rusia y Finlandia;
 Carelia del Norte y Carelia del Sur, regiones geográficas finesas;
 Istmo de Carelia, ubicado en Rusia;
 Provincia de Carelia, provincia histórica de Finlandia;
 Provincia de Carelia del Norte, provincia extinta de Finlandia;
 República de Carelia, república constituyente de la Federación Rusa;
 República Socialista Soviética Carelo-Finesa o Carelia-Finesa, república constituyente de la Unión Soviética;
 República Autónoma Socialista Soviética de Carelia, república constituyente de la República Socialista Soviética de Rusia;

Además 
 Suite Karelia, suite sinfónica compuesta por Jean Sibelius;
 Carelia, género de moluscos gasterópodos;
 Karelia, grupo musical francés;
 perro de osos de Carelia o "Carelia", raza canina.
Frente de Carelia, unidad militar del Ejército Rojo durante el primer período de la Segunda Guerra Mundial.